Aurélien Dorey (né le  à Mont-Saint-Aignan en France) est un joueur français de hockey sur glace.

Biographie

Statistiques

En club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2011-2012 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Dragons de Rouen II || Division 2 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Dragons de Rouen U22 || France U22 || 15 || 2 || 1 || 3 || 10 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2012-2013 || Dragons de Rouen II || France U22 || 15 || 1 || 1 || 2 || 16 || 2 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 2012-2013 || Dragons de Rouen U22 || France U22 || 20 || 0 || 2 || 2 || 38 || 4 || 0 || 0 || 0 || 10
|-
| 2013-2014 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 10 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2013-2014 || Coqs de Courbevoie || Division 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Dragons de Rouen U22 || France U22 || 16 || 6 || 14 || 20 || 40 || 4 || 1 || 3 || 4 || 2
|-
| 2014-2015 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 25 || 0 || 1 || 1 || 6 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2014-2015 || Dragons de Rouen U22 || France U22 || 16 || 5 || 11 || 16 || 26 || 6 || 2 || 1 || 3 || 28
|-
| 2015-2016 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 15 || 0 || 2 || 2 || 14 || 15 || 1 || 1 || 2 || 6
|-
| 2015-2016 || Drakkars de Caen || Division 1 || 16 || 3 || 5 || 8 || 54 || 4 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2015-2016 || Dragons de Rouen U22 || France U22 || 7 || 8 || 7 || 15 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 40 || 3 || 0 || 3 || 24 || 19 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
| 2016-2017 || Dragons de Rouen II || Division 2 || 1 || 1 || 3 || 4 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|2017-2018 || Aigles de Nice || Ligue Magnus || 44 || 5 || 15 || 20 || 26 || 6  || 1 || 4 || 5 || 4
|-
| 2018-2019|| Aigles de Nice || Ligue Magnus || 44 || 4 || 7 || 11 || 62 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2019-2020 || Aigles de Nice || Ligue Magnus || 39 || 3 || 8 || 11 || 48 || 4 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2020-2021 || Jokers de Cergy-Pontoise || Ligue Magnus || 22 || 2 || 8 || 10 || 18 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| Jokers de Cergy-Pontoise || Ligue Magnus || 44 || 4 || 9 || 13 || 43 || 11 || 0 || 1 || 1 || 16

Au niveau international 

|-
|2012|| align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans D1A ||5||0||0||0|| 2||-2|| align="left"| 
|-
|2012|| align="left"| Championnat du monde junior D1B ||5||0||0||0|| 0||+2|| align="left"| 
|-
|2014 || align="left"| Championnat du monde junior D1B ||5||0||0||0|| 2||0|| align="left"|

Références 

Naissance en août 1994
Naissance à Mont-Saint-Aignan
Joueur international français de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Rouen hockey élite 76
Joueur du Club olympique Courbevoie
Joueur du Hockey Club de Caen
Joueur du Hockey Club de Cergy-Pontoise
Joueur du Nice Hockey Côte d'Azur